Поповић може бити:
 Поповић, насељено место у општини Сопот
 Поповић, насељено место у општини Рача
 Поповић, српско презиме

Списак људи са презименом Поповић:
 Јевсевије Поповић
 Јован Н. Поповић
 Јован Поповић
 Јован Стерија Поповић
 Јустин Поповић
 Љубомир Поповић
 Александар-Шандор Поповић
 Александар Поповић
 Ана Поповић
 Анастас Поповић
 Бранко Поповић
 Васиљ Поповић
 Велики Поповић
 Владa Поповић
 Владислав Поповић
 Владица Поповић
 Владо Поповић
 Горица Поповић
 Даворин Поповић
 Данко Поповић
 Дејан Поповић
 Драгољуб Поповић
 Жика Поповић
 Звездана Поповић
 Коча Поповић
 Крсто Зрнов Поповић
 Мали Поповић
 Миладин Поповић
 Милан Поповић
 Милентије Поповић
 Милорад М. Поповић